Esperantinensi – abitanti di Esperantina (Piauí)
Esperantinensi – abitanti di Esperantina (Tocantins)